2 miejscowości w Polsce: 
 Suchcice – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Suchcice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin